Плей-офф чемпионата мира по футболу 1998 — последняя стадия соревнования, проводившаяся с 27 июня по 12 июля 1998 год, в которой из 16 команд был определён победитель, а также команды, занявшие второе, третье и четвёртое места.

Если основное время матча заканчивалось вничью, то игрались два дополнительных тайма по 15 минут, где действовало правило золотого гола. Если и они не выявляли победителя, то он определялся в серии послематчевых пенальти.

Турнирная сетка

1/8 финала 
Время начала матчей — местное (UTC+2).

Италия — Норвегия

Бразилия — Чили

Франция — Парагвай

Нигерия — Дания

Германия — Мексика

Нидерланды — Югославия 

Примечание: Предраг Миятович не реализовал пенальти (52', перекладина).

Румыния — Хорватия

Аргентина — Англия

1/4 финала

Италия — Франция

Бразилия — Дания

Нидерланды — Аргентина

Германия — Хорватия

1/2 финала

Бразилия — Нидерланды

Франция — Хорватия

Матч за 3 место

Нидерланды — Хорватия

Финал

Бразилия — Франция 

Чемпионат мира по футболу 1998